Му́стака́ллио () — бывший остановочный пункт на 374,15 км перегона Лоймола — Пийтсиёки линии Маткаселькя — Суоярви Октябрьской железной дороги. Находится на территории урочища Мустакаллио Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.

История 
Участок Маткаселькя — Лоймола , был открыт 15 декабря 1920 года. Основной задачей было соединить железной дорогой восточные приграничные с СССР земли с центральной Финляндией. Участок 
Лоймола — Суоярви, где впоследствии была организована платформа Мустакаллио (), был открыт только 1 января 1923 года. А конечный пункт —  станция Найстенъярви — 16 октября 1927 года.

Остановочный пункт Mustakallio был организован 22 мая 1932 года в абсолютно ненаселённой местности среди обширных болотных массивов как пункт примыкания для подъездного пути, отходившего в северо-западном направлении (длина около 0,45 км), предназначенного для погрузки леса. В черте остановочного пункта был железнодорожный переезд для зимней дороги, в настоящее время ликвидированный, однако на топографической карте 1990 года ещё обозначенный. Пункт примыкания административно относился к станции Лоймола.

О дате ликвидации пункта однозначно сказать сложно, однако в Атласе железных дорог СССР за 1968 год Мустакаллио ещё обозначен.

В настоящее время (2019 год) возле бывшего остановочного пункта сохранился фундамент от бывшего станционного здания. Лесная дорога, подходящая к бывшему остановочному пункту, сильно заболочена и доступна только для подготовленного транспорта. 

С финского языка название остановочного пункта переводится как Чёрная скала.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт платформы Мустакаллио на railwayz.info.
 Паспорт платформы Мустакаллио на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1940 и 1942 гг..
 Мустакаллио на схеме 1945 года.

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Суоярвский район
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту